Viktor Tichonov (1930-2014) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio sovietico
Viktor Tichonov (1988-) – hockeista su ghiaccio russo